In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Gelsenkirchen aufgelistet. Im ersten Teil werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Stadtbezirkswahlen, die es erst seit 1979 gibt.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch weitere Ergebnisse aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 
 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 DKP: Deutsche Kommunistische Partei
 DWU: Demokratische Wähler-Union
 DZP: Deutsche Zentrumspartei
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: Grüne
 ab 1994: B’90/Grüne
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 Linke: Die Linke
 bis 2004: PDS
 MLPD: Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 PBP: Pro-Bürger-Partei
 PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus → Linke
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 Pro NRW: Bürgerbewegung pro Nordrhein-Westfalen
 REP: Die Republikaner
 RSF: Radikal-Soziale Freiheitspartei
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 
 AUF: AUF (Alternativ, Unabhängig, Fortschrittlich) Gelsenkirchen
 BIG: Bürgerinitiative Gelsenkirchen (seit 2010 Partei Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit)
 PWGG: Parteilose Wählergruppe Gelsenkirchen
 WIN: Wähler Initiative Nordrhein-Westfalen

Stadtratswahlen 

Fußnoten

1 1948: zusätzlich: RSF: 6,1 %
2 1952: zusätzlich: BHE: 3,0 %
3 1961: zusätzlich: DWU: 2,5 %
4 1969: zusätzlich: DKP: 2,3 %
5 2009: zusätzlich: BIG: 3,7 %
6 2014: zusätzlich: WIN: 3,3 %

Wahlen zu den Bezirksvertretungen

Stadtbezirk Gelsenkirchen-Mitte 
Der Stadtbezirk Gelsenkirchen-Mitte erfasst u. a. die Stadtteile Altstadt, Bismarck, Bulmke-Hüllen, Heßler und Schalke.

Fußnoten

1 2009: zusätzlich: BIG: 5,1 %
2 2014: zusätzlich: WIN: 4,8 %

Stadtbezirk Gelsenkirchen-Nord 
Der Stadtbezirk Gelsenkirchen-Nord erfasst u. a. die Stadtteile Buer, Hassel und Scholven.

Fußnoten

1 2009: zusätzlich: BIG: 3,4 %
2 2014: zusätzlich: AfD: 4,8 %, WIN: 3,2 %

Stadtbezirk Gelsenkirchen-West 
Der Stadtbezirk Gelsenkirchen-West erfasst u. a. die Stadtteile Beckhausen und Horst.

Fußnoten

1 2004: zusätzlich: PWGG: 2,0 %
2 2009: zusätzlich: BIG: 3,2 %
3 2014: zusätzlich: AfD: 4,1 %, WIN: 3,2 %

Stadtbezirk Gelsenkirchen-Ost 
Der Stadtbezirk Gelsenkirchen-Ost erfasst u. a. die Stadtteile Erle und Resse.

Fußnote

1 2004: zusätzlich: AUF: 2,4 %

Stadtbezirk Gelsenkirchen-Süd 
Der Stadtbezirk Gelsenkirchen-Süd erfasst u. a. die Stadtteile Rotthausen und Ückendorf.

Fußnoten

1 AUF: 1989: MLPD, ab 1999: AUF
2 2009: zusätzlich: BIG: 3,0 %
3 2014: zusätzlich: WIN: 2,6 %

Gesamtergebnisse 

Die Angaben erfolgen in Prozent. Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens 1,95 Prozent der Sitze erhalten haben.

Literatur 

 
 

LDS NRW: Kommunalwahlen (Ausgabereihe)
 1975: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1979: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, berichtigte Ausgabe, Düsseldorf, o. J.
 1984: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1989: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1994: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1999:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 6,8 MB) Düsseldorf, Oktober 1999
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,8 MB) Düsseldorf, Dezember 1999
 2004:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 5,9 MB) Düsseldorf, Januar 2005
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 7 MB) Düsseldorf, Februar 2005
 2009:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse (PDF; 1,9 MB) Düsseldorf, November 2009
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden (PDF; 3,5 MB) Düsseldorf, Februar 2010
 2014:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse (PDF; 5,0 MB) Düsseldorf, Oktober 2014
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden (PDF; 5,5 MB) Düsseldorf, Dezember 2014

Weblinks 
 Wahl der Bezirksvertretungen in Gelsenkirchen 2009

Gelsenkirchen
Politik (Gelsenkirchen)